

Objet 
 Un fléau est un instrument agricole utilisé pour le battage des céréales. il est composé de deux bâtons liés bout à bout par des courroies.
 Un fléau est la pièce centrale d'une balance ordinaire.
 Un fléau d'armes est une arme blanche contondante utilisée au Moyen Âge.
 Voir aussi : nunchaku

Calamité 
 Au sens figuré, un fléau est une calamité s’abattant sur une population (guerre, épidémie …), un personnage redoutable (notamment Attila, surnommé le Fléau de Dieu), ou une idéologie mortifère : le fléau de l'antisémitisme.

Fiction 
 Le Fléau est un personnage de fiction de Marvel Comics, lié aux X-Men ;
 Le Fléau est un roman de Stephen King, publié en 1978 ;
 Le Fléau est un feuilleton télévisé adapté du roman, diffusé en 1994 ;
 Le Fléau est une série télévisée adaptée du roman, diffusée à partir de 2020 ;
 Le Fléau ou Fléau mort-vivant  est l’armée de morts-vivants du Roi Liche destinée à envahir Azeroth, dans le monde imaginaire de Warcraft créé par Blizzard Entertainment ;
Le Fléau, selon Clive Barker est un téléfilm d'horreur de Hal Masonberg tourné en 2006 aux États-Unis, avec Ivana Milicevic et James Van Der Beek ;
 dans le cycle littéraire La Guerre des clans, Fléau est le chef des chats errants du Clan du Sang.
 dans le manga Stray Dog de VanRah, le fléau est une maladie très rare touchant certains karats. Il a pour symptômes la dissociation entre la conscience humaine primaire et la conscience démoniaque secondaire chez un karat.

Homonymie